Андре Онана (; род. 2 апреля 1996 года, Нкол Нгок) — камерунский футболист, вратарь итальянского клуба «Интернационале».

Выступал за сборную Камеруна.

Клубная карьера 
Андре — воспитанник академии Самюэля Это’о. В 2010 году он перешёл в систему «Барселоны» и выступал в её командах на протяжении пяти лет. В январе 2015 года состоялся переход Андре в амстердамский «Аякс». Вначале он выступал за вторую команду этого клуба в Эрстедивизи, в сезоне 2016/17 голкипер был переведён в первую. Его дебют в высшем дивизионе Нидерландов состоялся 20 августа 2016 года в матче против клуба «Виллем II».

В феврале 2021 года был дисквалифицирован на 12 месяцев за применение допинга. В допинг-пробе Онаны был обнаружен запрещённый препарат фуросемид. В официальном заявлении «Аякса» утверждается, что препарат попал в организм футболиста случайно — он по ошибке принял лекарство жены. В июне по решению Спортивного арбитражного суда срок дисквалификации сократили до 9 месяцев. 24 ноября 2021 года, отбыв дисквалификацию, вернулся на поле в матче против «Бешикташа». Матч завершился победой «Аякса» со счётом 2:1.

1 июля 2022 года перешёл в итальянский «Интернационале», подписав с клубом пятилетний контракт.

Карьера в сборной 
Впервые фамилия Онана появилась в списке игроков сборной к товарищескому матчу против Франции в мае 2016 году. Дебют в основном составе состоялся 6 сентября 2016 года в товарищеском матче против Габона, в котором Андре пропустил гол. Матч завершился победой камерунцев со счётом 2:1.
23 декабря 2022 года объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

Личная жизнь 
У Андре есть двоюродный брат — Фабрис Ондоа. Он тоже футбольный вратарь, выступает за национальную сборную Камеруна и хорватскую «Истру».

Достижения

Командные 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (3): 2018/19, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2017

«Интернационале»
 Обладатель Суперкубка Италии: 2022

Индивидуальные 
 Символическая сборная Африки по версии КАФ: 2019

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборные

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ajax.nl 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Интернационале»
Футболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил